Akademos bezeichnet: 

 einen antiken Helden, siehe: Akademos
 einen deutschen Wissenschaftsverlag, siehe: Akademos-Verlag